Бернхард III:

 Бернхард III (герцог Саксонии) (1140—1212) — герцог Саксонии с 1180 года
 Бернгард III (герцог Саксен-Мейнингена) (1851—1928) — последний герцог Саксен-Мейнингенский, правивший в 1914—1918 годах